Peter Fitzgerald (1937–2013) ír labdarúgó
Peter Fitzgerald (1953) ausztráliai rövidtávfutó atléta, olimpikon
Peter Fitzgerald (1960) az Amerikai Egyesült Államok volt szenátora, (Illinois, 1999–2005)